El término Naxos puede hacer referencia:

a Naxos, una isla griega del mar Egeo; 
a Naxos, la capital de la isla Naxos;
a Naxos, antigua ciudad de Sicilia;
a Naxos, antigua ciudad de Creta;
a la batalla de Naxos;
al sitio de Naxos de 499 a. C.;
al sitio de Naxos de 490 a. C.;
a Naxos Records, una compañía discográfica.
al ducado de Naxos (estado surgido de la cuarta cruzada)
 Giardini-Naxos, un municipio de la provincia de Mesina, Sicilia, Italia